

Persone
 Blythe Danner (1943) – attrice statunitense
 Christian Danner (1958) – ex pilota automobilistico tedesco
 Dietmar Danner (1950) – ex calciatore tedesco
 Fritz Danner, propr. Friedrich Danner (1877–...) – ginnasta tedesco
 Jacob Danner Paltrow noto anche come Jake Paltrow (1975) – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Mary Danner o Mary Danner-Wineberg (1980) – ex velocista statunitense
 Pat Danner, propr. Patsy Ann Danner (1934) – politica statunitense

Altro
 Stadio Danner, attualmente Stadio Ďolíček –  stadio polivalente di Praga, Repubblica Ceca